La liste des hôtels particuliers de Wallonie reprend l'ensemble des hôtels particuliers

Province du Brabant wallon

Province du Hainaut 
p.

Province de Liège

Province du Luxembourg

Province de Namur

Bibliographie 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

Notes et références 

Hôtel particulier en Belgique